est un  genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des tyrannosauridés, un . Il a été découvert dans la formation géologique de Foremost en Alberta au Canada. Cette formation géologique est datée du Crétacé supérieur.

Son nom est composé de deux mots romanisés du grec ancien : , , la « mort », et , , le « faucheur » ou « moissonneur », pour donner littéralement le « faucheur de la mort ».

Une seule espèce est rattachée au genre : Thanatotheristes degrootorum, décrite en 2020 par Jared Voris, François Therrien, Darla Zelenitzky et Caleb Brown.

Découverte 
L'holotype de Thanatotheristes degrootorum, répertorié TMP 2010.5.7, est constitué d'un maxillaire droit, d'un os jugal droit , d'un os postorbitaire droit, d'un os surangulaire droit, d'un os carré droit, d'un latéro-sphénoïde droit, d'un os frontal gauche et des deux os dentaires. L'étude ostéologique de ce spécimen a montré qu'il n'avait pas atteint son stade adulte. Un second spécimen (TMP 2018.016.0001) n'est connu que par le maxillaire droit d'un individu sub-adulte.
Ils ont été découverts dans la partie supérieure du membre gréseux d'Herronton, à Twelve Mile Coulee, dans la formation géologique de Foremost. Ce niveau stratigraphique est daté entre  (millions d'années), dans le Campanien. Le nom d'espèce degrootorum rend hommage à John et Sandra De Groot, les découvreurs du spécimen type.

Description 
La longueur du crâne de ce grand prédateur est de , ce qui permet d'estimer sa longueur totale à environ , un peu moins que son très proche parent Daspletosaurus. Cependant le spécimen découvert n'a pas atteint sa taille adulte. 

Les principales caractéristiques du crâne de T. degrootorum sont :
 une seule rangée de crêtes orientées dorso-ventralement, uniformément espacées sur la surface sous-cutanée de la partie ventrale du maxillaire, en avant de la fosse antorbitale ;
 un os jugal avec une marge orbitale arrondie et gonflée ;
 sa crête sagittale sur le front s'étend en avant de la crête supratemporale sous la forme d'une crête large et arrondie ;
 il porte au moins 14 dents maxillaires.

Paléoenvironnement 
Les fossiles découverts dans le même niveau stratigraphique indiquent qu'il vivait en même temps que d'autres dinosaures comme le cératopsidé de taille moyenne Xenoceratops foremostensis et le petit pachycéphalosauridé Colepiocephale lambei.

Classification 
Les inventeurs du genre ont réalisé une analyse phylogénétique des Tyrannosauridae qui les a conduit à définir une nouvelle tribu au sein des Tyrannosaurinae, les Daspletosaurini, placée en groupe frère des Tyrannosaurini. Cette tribu inclut le nouveau taxon T. degrootorum, Daspletosaurus torosus, D. horneri et un tyrannosauridé non nommé de la formation de Dinosaur Park (FMNH PR308). La définition des Daspletosaurini prouve qu'il existait une ségrégation géographique des clades de Tyrannosauridae, avec le clade de Bistahieversor et celui formé par Lythronax et Teratophoneus qui vivait dans le sud de la Laramidia, et les Albertosaurinae et Daspletosaurini qui occupaient le Canada et le nord des États-Unis.
Leur cladogramme est le suivant :

Voir aussi
 Tyrannosauridae
 Tyrannosaurus
 Daspletosaurus

Liens externes

Notes et références 

Tyrannosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2020